Балбан может означать:

 Гийас ад-дин Балбан — султан Дели
 Балбан — чучело тетерева для приманки.

См. также 
 Балбан-Ю